Dimitar Popov (Sófia, 27 de fevereiro de 1970) é um ex-futebolista búlgaro que atuava como goleiro.

Carreira 
Dimitar Popov integrou a Seleção Búlgara de Futebol na Eurocopa de 1996.

Naturais de Sófia
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Futebolistas do PFC Botev Plovdiv